Sportivnaia () — nome das estações de metro em diferentes cidades da Rússia:
 «Sportivnaia» — Metro de Moscovo, em Moscovo.
 «Sportivnaia» — Metro de São Petersburgo, em São Petersburgo.
 «Sportivnaia» — Metrô de Novosibirsk, em Novosibirsk.

Desambiguação